

Brasil 
 Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim — em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul
 Igreja de Nosso Senhor do Bonfim — em Salvador, no estado da Bahia
 Igreja de Nosso Senhor do Bonfim (Pirenópolis) — no estado de Goiás
 Igreja do Bom Jesus do Bonfim das Águas Vermelhas — em Sorocaba, no estado de São Paulo
 Igreja do Senhor do Bonfim (Laranjeiras) — no estado de Sergipe
 Igreja Nosso Senhor do Bonfim (Braço do Norte) — no estado de Santa Catarina

Portugal 
 Ermida do Senhor do Bonfim — na Chamusca
 Igreja do Bonfim (Portalegre)
 Igreja Matriz do Bonfim — no Porto

Desambiguações de templos